

Geografia 
Fênix – comune del Brasile

Sport 
Centro Atlético Fénix – squadra di calcio uruguaiana 
Club Atlético Fénix – squadra di calcio argentina
Fenix Toulouse Handball – squadra di pallamano francese
Fenix Stadion – impianto polisportivo belga

Persone 
Fénix – wrestler messicano

Musica 
Fenix TX – gruppo musicale statunitense
Fenix – album di Gato Barbieri del 1971
Fénix – album di Nicky Jam del 2017

Altro 
Fénix Directo – società assicuratrice spagnola